Герб муниципального образования «Уржумский район» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом муниципального района «Уржумский район» Кировской области Российской Федерации.

Описание герба 
Описание герба:В зелёном поле на лазоревой, тонко окаймлённой серебром, оконечности — золотой, перевязанный червлёной лентой сноп, поддерживаемый сидящей золотой белкой.

Обоснование символики 
Обоснование символики:Уржумская земля известна не одно столетие. Первое летописное упоминание об Уржуме относится к 1554 году. Издревле северные земли славились не только суровостью климата, но многочисленными природными богатствами.
 
Сельское хозяйство стало основой экономики современного муниципального образования — больше половины территории района составляют сельскохозяйственные угодья. Другая часть района покрыта лесами, богатыми разнообразной флорой и фауной. Раскинувшиеся на многие тысячи километров лесные массивы дают человеку всевозможные ягоды, грибы, дичь, необходимую в хозяйстве древесину.

Композиция герба Уржумского района языком символов и аллегорий отражает природное богатство края. Белка, поддерживающая сноп — аллегория природы района, в которой лес и поле являют собой две неотъемлемые части одного целого.

Голубая оконечность символизирует водные ресурсы района: здесь протекают реки Уржумка и Вятка, которая используется как важная транспортная артерия.

Голубой цвет — символ чести, благородства, возвышенных устремлений, бескрайнего неба и водных просторов.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, энергии.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

История создания 
  — герб района утверждён решением Уржумской районной Думы. Авторскую группу по его разработке составили: идея герба — Владимир Ветлужских (Уржум), геральдическая доработка — Константин Моченов (Химки), художник и компьютерный дизайн — Оксана Афанасьева (Москва), обоснование символики — Владимир Ветлужских (Уржум), Кирилл Переходенко (Конаково).

 Герб Уржумского района включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 6021.

См. также 
Флаг Уржумского района

Примечания 

Герб
Уржумский район
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением белки
Гербы с изображением снопа
Гербы с изображением руки, держащей лук